Ladislav Petráš – ex calciatore cecoslovacco
 Martin Petráš – procuratore sportivo ed ex calciatore slovacco
 Peter Petráš – calciatore slovacco